Heracleum daralaghezicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Armen Tachtadzjan. Heracleum daralaghezicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
daralaghezicum